Фернандо Алонсо:

 Фернандо Алонсо — іспанський дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1
 Фернандо Алонсо (інженер)
 Фернандо Алонсо Алонсо — іспанський письменник
 Фернандо Райнері Алонсо — кубинський артист балету, перший чоловік Алісії Алонсо

Див. також 
 Алонсо

Сторінки зі списками однофамільців-тезок